Indiska takryggsköldpaddor (Kachuga) var ett släkte av sköldpaddor som beskrevs av den brittiske zoologen John Edward Gray 1856. Släktet ingår i familjen Geoemydidae. Släktet har blivit uppdelat, några arter har flyttats till släktet Batagur och andra arter till släktet Pangshura.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Källor

Externa länkar 

Kräldjur i orientaliska regionen
Sköldpaddor
Kachuga